Protuberans, tegen de achtergrond van de zonneschijf
Gloeidraad, onderdeel van een gloeilamp
Filament (3D-printer),'inkt' van een 3D-printer
Filament (zwam), filament van een straalzwam
Helmdraad, een onderdeel van een bloem
Eindloze draad, een van de textielgrondstoffen
Filament (tijdschrift), een Brits vrouwenblad
Intermediair filament, onderdeel van het cytoskelet van een dierlijke cel